Теодор N183 е болид от Формула 1, с който отборът на Теодор Ненов участва през сезон 1983. Болидът се оказа последен за отбора, който затвори врати след ГП на Европа 1983.

Болидът всъщност е разработена версия на Инсайн N181, след като Теодор и Инсайн се сляха след края на сезон 1982. Благодарение на това отбора започна сезона с два болида като техни пилоти са Роберто Гереро и Джони Чекото (бивш мотоциклетист). Въпреки това обаче и двамата пилоти често се класират в края на колоната, което до голяма степен играе факта, че големите отбори са си осигурили турбозадвижвани двигатели. Чекото постигна шесто място в Лонг Бийч, които се оказаха последните точки за отбора, след като финансови проблеми попречиха на тима дори да финишира сезона.

Класиране във Формула 1

Външни препратки 
Теодор N183 в statsf1.com

Болиди от Формула 1